Earth: 2025 é um jogo online por navegador da empresa Swirve. Ele está em Inglês.
Nele, você têm de governar um país. Você pode escolher a forma de governo (Comunismo, Democracia, etc) fazer guerras com outros jogadores, espionar, melhorar tecnologias e fazer construções.

História 
Houve uma imensa guerra mundial que devastou todos os países do mundo. Dos destroços, pequenas civilizações começam a surgir. Você governa uma delas. Seu objetivo é simplesmente ser o melhor país de todos. Para isso, pode fazer guerras, alianças, construções, melhorar tecnologias, espionar, usar bombas atômicas, armas biológicas, e outros.

Começando 
Para jogar o jogo, você deve acessar o site Earth: 2025.
O jogo é por navegador, ou seja, você não precisa fazer download. O primeiro passo é escolher um server que irá usar.
Pode escolher dentre Primary, Alliance, Tournament, Limited e Council. Cada um deles tem uma leve mudança na jogabilidade.
Depois de escolher seu favorito, crie sua conta clicando em Create Account e começe a jogar. Quando registrar, tenha certeza de colocar um email correto, pois ele envia um código ao seu email, e após 24 horas de jogo, e requer que você digite este código.
O jogo tem as versões grátis e paga, mas a única diferença é que na versão paga, não há propagandas.

Como jogar 
Existem várias coisas que você pode fazer. Primeiro, têm de decidir qual forma de governo você usará. Para te ajudar, tem o arquivo de ajuda, que lhe dirá as vantagens e desvantagens de cada forma de governo. É altamente recomendado escolher a forma de governo no começo e com cuidado, porque se esperar muito haverá sérias repercussões.
Pode-se também escolher a porcentagem de impostos e a produção industrial, pode-se ou não entrar na GDI. GDI significa Global Defense Initiative ou Iniciativa de Defesa Global.
Entrando nela, nenhum país duas vezes maior que você poderá te atacar, mas você não poderá atacar nenhum país que tenha metade do seu tamanho.
Há uma taxa para entrar na GDI: $3 por cada acre de terra que possuir. Se entrar na GDI, terá de esperar 72 horas para sair. Se sair depois de 72 horas, terá de esperar outras 72 para poder entrar de novo. Agora que tem tudo pronto, podemos começar.

Sistema de Turnos 
O sistema de turnos funciona assim: Quando registra, normalmente começa com 56 turnos. Cada ação gasta um número de turnos. A cada 30 minutos você ganha mais um turno. Então se seus turnos acabarem, poderá esperar até ter mais turnos. Algumas vezes, sua população decide lhe dar um número de turnos por alguma ação boa que você fez.

Main Menu 
Main Menu ou Menu Principal é a tela principal do jogo. Ali, será informado de várias estatísticas do seu país, novidades, mensagens e outros acontecimentos.

Comércios 
Purchases: Purchases ou Compras é onde você poderá fazer compras militares. Comprar tropas, tanques e outros. Se precisar de ajuda, poderá consultar o arquivo de ajuda, cujo link está disponível no próprio site.

Market: Market ou Mercado é onde você poderá comprar e vender bens e tecnologia de outros jogadores.

Construções 
Build: Build ou Construir é onde você poderá construir residências, complexos industriais, fazendas e outros. Para ajudar a decidir o que construir, você poderá ler o arquivo de ajuda de construções, cujo link está disponível na própria página de Build.

Dinheiro 
Cash: Cash ou Dinheiro é onde você pode passar turnos fazendo dinheiro. Como? Simples. A porcentagem do dinheiro gerado no seu país será aumentada em 20%. Em compensação, você não poderá fazer nada enquanto está gerando dinheiro.

Pesquisas 
Research: Research ou Pesquisas é onde você poderá melhorar suas tecnologias. Melhora-lás gastam turnos. Para poder melhorar mais tecnologias por turnos deverá construir mais laboratórios de pesquisas na aba Build. Se precisar de ajuda em quais tecnologias melhorar, poderá consultar o arquivo de ajuda disponível na página.

Exploração de Terras 
Explore: Explore ou Explorar é a área onde você pode explorar mais terras. Usará quando 50% de toda sua terra já está ocupada por alguma construção, você pode passar turnos explorando para ganhar mais terra.

Relações 
Relations: Relations ou Relações é onde você poderá fazer alianças de vários tipos com outros países reprensentados por outros jogadores. Fazer muitas alianças pode ajudar quando seu país entrar numa guerra. Se precisar de ajuda, há um arquivo de ajuda disponível na página.

Messages: Messages ou Mensagens é onde você poderá enviar mensagens a outros países.
Poderá escolher o nome do país de uma lista ou digitar o número dele.

Clans: Clans ou Clãs é onde você poderá buscar, entrar ou criar um clã e ver o ranking de clãs. Essa tela só existe em alguns servidores, portanto se não achar esta tela mas quiser esta função terá de mudar de servidor. Um exemplo de servidor que tem esta função (não é só este) é o servidor Alliance.

Search: Search ou busca é onde você pode buscar um país pelo seu nome ou número.

Centro Militar 
Military: Military ou Militar é onde você poderá ver as estatísticas e informações sobre seu exército.

Spy Center: Spy Center ou Centro de Espionagem é onde você irá controlar seus espiões. Poderá espiar alguém, ou o mercado, e muitas outras coisas. Você poderá melhorar a tecnologia de espionagem em Research. Se precisar de ajuda, poderá sempre consultar o arquivo de ajuda cujo link está disponível na página.

War Room: War Room ou Sala de Guerras é onde você pode controlar seu exército e mandá-lo atacar. Pode escolher quantos mandarão de cada um, e o tipo de ataque. Há também um arquivo de ajuda para lhe ajudar, ele está disponível na página.

Novidades 
News: News ou Novidades é onde você poderá ler notícias antigas (as novas ficam no Main Menu).

Ranking de Países 
Scores: Scores ou Pontuações é onde fica o ranking de países. O ranking é atualizado a cada 5 minutos.

Funções de Conta 
Logout: Logout ou Sair é onde você sai do jogo.

Text Frame: Se clicar neste link, no menu, ao invés de imagens nos links serão textos. Opção boa para quem tem internet lenta.

Refresh: Refresh ou Atualizar, simplesmente recarrega a página.

Bônus 
Freebies: Freebies ou Bônus é onde a empresa Swirve deixa algumas vezes bônus para lhe ajudar com seu país.

Links em Cima 
Report Cheaters : Neste link você poderá reportar usuários que você sabe que estão usando cheats para roubar no jogo.

Service Levels - Get rid of the Ads! : Aqui você poderá assinar um plano para que quando acesse o jogo não haja propagandas nas páginas. Poderá também participar do sistema de recompensas para ganhar pontos. A cada 8 pontos terá um dia como membro pagante.

Tell A Friend : Aqui poderá ajudar o Earth: 2025 a ficar mais famoso, enviando o link dele aos seus amigos. Apenas digite o nome e email deles e pronto, clique em Send Emails.

Jogos online